Carapelle – torrente dell'Italia meridionale che scorre tra Campania e Puglia
Carapelle – comune italiano in provincia di Foggia
Carapelle Calvisio – comune italiano in provincia dell'Aquila